Международный фестиваль комиксов — название нескольких фестивалей. Может означать:
 Международный фестиваль комиксов —  фестиваль в Алжире.
 Международный фестиваль комиксов в Ангулеме — фестиваль в Ангулеме.
  — фестиваль в Сербии.
  — фестиваль в Польше.
 — фестиваль в Швейцарии.